El Militech M-10AF Lexington es un arma de fuego corta futurista que aparece en la serie de juegos de rol Cyberpunk de Mike Pondsmith.

Su primera aparición fue en el juego de rol Cyberpunk Red y es descrito como una pistola estándar, cuya arma es empleada tanto por los policías de Night City como por la Patrulla Fronteriza de SoCal. Es fácil de esconder esta arma de fuego, ya que les permite guardar en los bolsos para pasar desapercibidos.

Descripción 
La pistola preferida entre los policías de Night City; ligera, manejable y de fácil retroceso, es perfecta para acabar con los enemigos sin matarlos necesariamente en el acto. Gracias a sus dimensiones relativamente pequeñas, el arma también ha encontrado seguidores leales entre aquellos que prefieren llevarla oculta: la Lexington cabe fácilmente en el bolsillo de un abrigo o en un bolso; y para los amantes del diseño, su marco clásico de la década de 2030 sigue siendo impresionante como siempre.

Características 
El arma fue diseñada en algún momento de la década de 2030 y es una de 9 mm completamente automática, con un cargador de 21 rondas. Al igual que todas las armas de mano oficiales de las fuerzas del orden, la Lexington está diseñada para ser "menos que letal" como último recurso en situaciones de confrontación y como tal, es el arma de fuego oficial de los policías de Night City y la Patrulla Fronteriza de SoCal. El Lexington es considerado un elemento básico para protegerse en Night City.

Para disminuir el retroceso, Militech se asoció con Tao Industries para crear un bozal con peso personalizado. Tiene pocas partes móviles, lo que lo hace más confiable y duradero.

Es posible instalar un visor corto y un accesorio de muzzle y los mods se pueden instalar en rareza rara y superior.

Variantes

M-10AF Lexington "Dying Night" 
Esta pistola icónica le pertenece al protagonista V del videojuego Cyberpunk 2077. En algún momento, V le llevó su arma a Robert Wilson para que este lo afinara.

El arma tiene un modificador único que multiplica el daño por disparo en la cabeza que en un 50% y reduce el tiempo de recarga en un 10%.

Apariciones

Cyberpunk 2077 
 El arma se puede obtener de la variante común en Kabuki y Little China, mientras que la variante legendaria se puede comprar en Rocky Ridge en el nivel 43 de credibilidad callejera.
 La rareza épica con un modificador único se puede obtener de Ben DeBaillon durante el encargo Avistamiento Ciberpsicosis: Lex Talionis.
 La variante legendaria especial se puede obtener por ganar el encargo Shoot to Thrill.

Cyberpunk: Edgerunners 
 El arma es empleada por el protagonista David Martinez en el ONA de Netflix, Cyberpunk: Edgerunners.

Notas

Referencias

Enlaces externos 
Este artículo usa material del artículo Militech M-10AF Lexington de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).